Hess är ett tyskt och judiskt efternamn, och kan syfta på:

 Hess (månkrater) – en månkrater
 Hess lag – en termokemisk naturlag

Personer med efternamnet Hess
 Alfred Fabian Hess (1875–1933), amerikansk läkare
 Anton Hess (1838–1909), tysk bildhuggare
 Carl von Hess (1863–1923), tysk oftalmolog
 Carl Adolph Heinrich Hess (1769–1849), tysk målare och kopparstickare
 Carl Ernst Christoph Hess (1756–1828), tysk grafiker
 David Hess (1836–2011), amerikanskskådespelare
 Erika Hess (född 1962), schweizisk alpin skidåkare
 Eugen Hess (1824–1862), tysk målare
 Germain Henri Hess (1802–1850), schweizisk-rysk kemist
 Harry H. Hess, amerikansk geolog och geofysiker
 Heinrich Hess, flera personer
 Heinrich Hess (kanotist) (1928–1993), tysk kanotist
 Heinrich von Hess(1788–1870), österrikisk fältmarskalk
 Heinrich Ludwig von Hess (1719–1784), tysk författare
 Heinrich Maria von Hess (1798–1863), tysk konstnär
 Johann Hess (1490–1547), tysk teolog och psalmförfattare
 John D. Hess (1918–2004), amerikansk manusförfattare och filmproducent
 Karl Hess (1801–1874), tysk målare
 Ludwig Hess (1877–1944), tysk tonsättare och sångare
 Moses Hess (1812–1875), tysk-judisk filosof
 Myra Hess (1890-1965), brittisk pianist
 Peter von Hess (1792–1871), tysk målare
 Rudolf Hess (1894–1987), tysk nazistisk politiker
 Sabine Heß (född 1958), östtysk roddare
 Victor F. Hess (1883–1964), österrikisk-amerikansk fysiker
 Walter Hess (1881–1973), schweizisk medicinsk forskare

Tyska efternamn
Jiddisch-efternamn